14-й чемпионат Белоруссии по футболу 2004 года был разыгран с 15 апреля по 11 ноября. Победителем стало минское «Динамо».

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Высшую лигу из Первой лиги:
 «Локомотив (Витебск)» (1-е место в Первой лиге сезона 2003)
 МТЗ-РИПО (2-е место в Первой лиге сезона 2003, дебютант высшей лиги)

Клубы, покинувшие Высшую лигу по итогам сезона 2003:
 «Локомотив (Минск)»
 «Молодечно-2000»

Турнирная таблица

Результаты матчей

Игра за право остаться в высшей лиге 
 «Локомотив» Витебск — «МТЗ-РИПО» Минск — 1:4 (11.11.2004, Барановичи)

Турнир дублирующих составов 

 Лучший бомбардир — Виталий Леденёв (Динамо Минск) (18 мячей).

Статистика 
 Самый посещаемый клуб — «Гомель» (средний показатель — 2900 зрителей).
 Самый низко посещаемый клуб — «Звезда-ВА-БГУ» (средний показатель — 1089 зрителей).
 На счету хозяев 113 выигрышей (58,2 %), гостей — 80 (41,2 %).
 Самый успешный клуб в домашних матчах — «Динамо» Минск (40 очков из 45).
 Самые успешные клубы в выездных матчах — «Динамо» Минск и БАТЭ (по 35 очков из 45).
 Самый популярный счёт — 1:0 (52 матча).
 Наибольшее количество крупных побед — «Динамо» Минск, «Шахтёр» и «Торпедо» Жодино (по 7).
 Наибольшее количество крупных поражений — МТЗ-РИПО (9).
 190 футболистов забили как минимум один мяч.
 Зафиксировано 5 хет-триков и 65 дублей.
 Реализовано 39 пенальти из 46 назначенных (84,8 %).
 Самая крупная победа — 6:0 (матч МТЗ-РИПО — «Локомотив Витебск»).
 Самый крупный счёт — 5:2 и 6:1.

Лучшие бомбардиры

Гол+Пас

Символические команды 
 Команда А
Жевнов — Д. Ленцевич, Павлюкович, Юревич — Разин, Лошанков, Шуканов, Страханович — Сащеко, Стрипейкис, Гончарик
 Команда Б
Селькин — Тигорев, Журавель, Бага — Володенков, Лихтарович, Шкабара, Рожков, Кондрашук — Эду, Василюк

Примечания

См. также 
 Первая лига Белоруссии по футболу 2004
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2004
 Кубок Белоруссии по футболу 2003/2004
 Кубок Белоруссии по футболу 2004/2005

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 Статистика на teams.by

Чемпионат Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 2004 году
Спорт в Белоруссии в 2004 году